Arandilla hace referencia a varios artículos:

Municipios 
Arandilla (Burgos), provincia de Burgos.
Arandilla del Arroyo, provincia de Cuenca.

Ríos 
Río Arandilla (afluente del Duero), afluente del río Duero.
Río Arandilla (Guadalajara), afluente del Gallo, afluente a su vez del Tajo, en la provincia de Guadalajara.

Botánica 
Nombre común de la planta '''Vaccinium myrtillus.